Mustang kan syfta på:

 Mustang – en hästras som utvecklades i det vilda i USA
 Spansk mustang – en hästras som förekommer i vilt tillstånd i Nordamerika

Platser och byggnader 
 Mustang (kungadöme) – ett före detta kungadöme i Nepal
 Mustang, Oklahoma – en ort i Oklahoma i USA
 Mustang, Texas – en ort i Texas i USA
 Mustang Ranch – en bordell i Nevada i USA

Fordon 
 Ford Mustang – en bilmodell tillverkad av Ford
 Mustang (spårvagn) – en spårvagn
 North American P-51 Mustang – ett flygplan tillverkat av North American Aviation 
 Titan T-51 Mustang – ett flygplan tillverkat av Titan Aircraft 
 Mustang (moped) – ett svenskt cykel- och mopedmärke vid AB Trelleborgs velocipedfabrik
 Mustang Mamba – en moped från svenska Mustang
 Mustang (båttyp) – en segelbåt
 Mustang Jr – en entypsbåt

Underhållning 
 Fender Mustang – elgitarr tillverkad av Fender Musical Instruments Corporation
 Fender Mustang – en serie förstärkare tillverkade av Fender Musical Instruments Corporation
 Mustang (bokserie) – en bokserie
 Mustang (film) – en film från 2015
 Göteborg Mustangs – en amerikansk fotbollsförening i Göteborg